El Gran Premio de Australia de Motociclismo de 2002 (oficialmente Skyy Vodka Australian Motorcycle Grand Prix) fue la decimoquinta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2002. Tuvo lugar en el fin de semana del 18 al 20 de octubre de 2002 en el Circuito de Phillip Island, que está ubicado en la isla de Phillip Island,  estado de Victoria, Australia.

La carrera de MotoGP fue ganada por Valentino Rossi, seguido de Alex Barros y Tohru Ukawa. Marco Melandri ganó la prueba de 250 cc, por delante de Fonsi Nieto y Sebastián Porto. La carrera de 125 cc fue ganada por Manuel Poggiali, Lucio Cecchinello fue segundo y Pablo Nieto tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias

Enlaces externos 
 Estadísticas oficiales de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

2002
Grandes Premios de motociclismo 2002
Australia en 2002